Hilgenstock ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Hilgenstock (1898–1961), deutscher Studentenfunktionär und Architekt
 Gustav Hilgenstock (1844–1913), deutscher Eisenhüttenmann und Koksofenbauer
 Karl Hilgenstock (1866–1937), deutscher Bergbaudirektor und Kommunalpolitiker